Футбольный клуб «Бро́мли» () — английский профессиональный футбольный клуб из Бромли, города в одноименном округе на юго-востоке Большого Лондона. Домашние матчи клуб проводит на стадионе «» вместимостью 5000 человек, из которых только 1300 являются сидячими.

В настоящий момент выступает в Национальной лиге, пятом по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.

Достижения 
 Южная Национальная лига, чемпион: 2014/15
 Истмийская лига, чемпион: 1908/09, 1909/10, 1953/54, 1960/61
 Афинская лига, чемпион: 1922/23, 1948/49, 1950/51
 Спартанская лига, чемпион: 1907/08
 Лондонская лига, второй дивизион, чемпион: 1896/97
 Любительский кубок Англии, обладатель: 1910/11, 1937/38, 1948/49
 Большой кубок Лондона, обладатель: 1909/10, 1945/46, 1950/51, 2002/03, 2012/13
 Большой кубок Кента, обладатель: 1949/50, 1976/77, 1991/92, 1996/97, 2005/06, 2006/07

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 

Футбольные клубы Англии
Футбольные клубы Лондона
Клубы Национальной лиги Англии